Куэвас-дель-Валье () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Аренас-де-Сан-Педро. Население — 537 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Web oficial de Cuevas del Valle

Муниципалитеты Авилы